Andrzej Mierzyński (ur. w Mielcu, woj. rzeszowskie). Od drugiego roku życia do chwili obecnej mieszka w Olsztynie. Muzyk (instrumenty klawiszowe – syntezatory, gitary, instrumenty perkusyjne), kompozytor instrumentalnej, instrumentalno-wokalnej muzyki elektronicznej, ilustracyjnej, teatralnej. Pseudonim artystyczny: Andymian. Grafik komputerowy, grafik prasowy. Wspólnie z żoną Elżbietą realizują niezależne projekty muzyczne i multimedialne.

Działalność prasowa i wydawnicza 
Pracę w zawodzie grafika rozpoczął w olsztyńskich biurach projektów, a od 1988 r. zaczęła się jego przygoda z olsztyńskimi mediami prasowymi i wydawnictwami książkowymi. Zaczął w redakcji Dziennika Pojezierza i tam zdobywał pierwsze doświadczenia jako grafik prasowy. Potem pracował w redakcjach: Dziennika Północy, Głosu, Żółtej Strony (Agencji Reklamowej „EMI”), Gazety Warmińskiej, Panoramy Warmii i Mazur, Expressu Pojezierza, Gazety Olsztyńskiej (przez 11 lat) i Posłańca Warmińskiego.
Dla olsztyńskich wydawnictw: Warmia , Ośrodka Badań Naukowych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i dla kilku prywatnych wydawców wykonał wiele projektów okładek książkowych (około 300 zrealizowanych i skierowanych do druku projektów). Projektuje również foldery reklamowe, katalogi, plakaty, wizytówki, okładki płyt oraz pisma kolorowe (Cała Ty dla Gazety Olsztyńskiej, Zdrowe Życie dla Szpitala Miejskiego w Olsztynie, Posłaniec Warmiński dla Kurii Warmińskiej). Obecnie jest grafikiem w Pracowni Wydawniczej „ElSet” .

Działalność muzyczna 
Andrzej „Andymian” Mierzyński pochodzi z rodziny muzykującej w wielu pokoleniach. Od dziecka grał na kilku instrumentach. Edukację muzyczną rozpoczął w klasie akordeonu. Przez 5 lat grał w zespole akordeonistów, potem opanował grę na gitarze i grał w młodzieżowych zespołach rockowych. Wtedy też powstały pierwsze gitarowe kompozycje muzyczne.
Obecnie kompozytor instrumentalnej i instrumentalno-wokalnej muzyki elektronicznej z domieszką brzmień symfonicznych i rocka progresywnego, oraz muzyki ilustracyjnej i teatralnej. Projekt muzyczny Andymian .
Preferuje dłuższe, rozbudowane formy muzyczne. Jest inicjatorem i kierownikiem artystycznym dużych koncertów z cyklu Elektroniczne Pejzaże Muzyczne  (osiem edycji w latach 2005–2012), realizowanych w Olsztynie przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie , oraz I Olsztyńskich Koncertów „Muzyka w Obrazie”  (2014), realizowanych przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie .

W latach 2005–2007 współpracował z niezależnym teatrem „między innymi” , dla którego napisał muzykę do kilku spektakli dramatycznych, plenerowych i dla dzieci:

Spektakle dramatyczne:
 J.P. Sartre Przy drzwiach zamkniętych (2006)
 Václav Havel Wernisaż (2006)
 W. Jędrzejczak U-rodziny (2006)
 Mishima Yukio Wachlarz (2006)

Spektakle plenerowe:
 W. Jędrzejczak Strach na wróble (2005)
 W. Jędrzejczak W Ogrodzie Deszczowego Króla (2006)

Spektakle dla dzieci:
 W. Jędrzejczak Dlaczego małpy nie budują domów? (2006)

Z żoną Elżbietą – jako niezależni twórcy – współpracują z grupami tańca współczesnego, ruchu teatralnego, teatrami ognia, z młodymi filmowcami i fotografikami.

Zrealizowali wspólnie spektakle muzyczno-taneczne i parateatralne:
 Pozwól mi być z udziałem Grupy Teatralnej „Zmysł” (2008, 2009)
 Głód z udziałem Pracowni Tańca Współczesnego „Pryzmat” (2010)
 Ognisty Ptak z udziałem Tancerzy Ognia „Exodus” (2010)
 Zaklęty Ptak z udziałem Pracowni Tańca Współczesnego „Pryzmat” (2011)
 Sen jednej nocy z udziałem Pracowni Tańca Współczesnego „Pryzmat” (2012)

oraz reportaże foto-muzyczne:
 Uratujmy stare dworce (2009, 2010)
 Pociąg do przeszłości (2011)
 Wstaje dzień i ja chcę to zobaczyć (2012)
 Bilet Olsztyn – Chicago (premiera: Olsztyńskie Planetarium , styczeń 2014)

Dyskografia 
Wydał sześć autorskich albumów CD Audio z muzyką instrumentalną:
 Archipelag Wyobraźni (2002) 
 In The Garden of The Rainy King (2005) 
 Scarecrow – Passion of Survival (2006) 
 The Lords and The Paupers (2009) 
 Spirit – Escape from Civilization (2010) 
 Atlantis – Journey To The Abyss Of Time (2013) 

oraz wspólnie z żoną Elżbietą (wokal, teksty):
 Tysiące Wigilii – Kolędy polskie (2008) 
 Bezsenność Anioła (2010) 
 Ładna dla Nieba, wredna dla Piekła (2013) 
 Rezerwacja na łyk powietrza (2016) 
 Renesans – A.D. 2017 (2017) 
 Dwupłytowy album CD Podróże przez... Cztery Pory Roku (2018) 

Wspólne wydawnictwa płytowe z muzykami w kraju – projekt Contemporary Electronic Soundscapes. Jego kompozycje znalazły się na kilkunastu kompilacjach CD.
Muzyczne publikacje radiowe: Polskie Radio Olsztyn, Radio Planeta FM (obecnie Radio Zet Gold), Program III Polskiego Radia, Polskie Radio Chicago  (USA), radia internetowe: El-Stacja , welle303  (Niemcy), radio UWM .

Zainteresowania i pasje 
Uprawia rysunek satyryczny i karykaturę portretową. Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury „SPAK  od 1988 r. Debiut prasowy w 1984 r. na łamach Gazety Olsztyńskiej. Wiele publikacji prasowych w prasie regionalnej (Gazeta Olsztyńska, Dziennik Pojezierza, Głos), krajowej (Szpilki, Tak i Nie, Rzeczywistość), zagranicznej (Ludas Matyj, Węgry) oraz publikacje w katalogach wystaw krajowych i zagranicznych.

Wystawy 
Wystawy indywidualne:
 1985 – Ewa to kobieta, Olsztyn
 1986 – Galeria Sztuki w Iławie
 1986 – Galeria „Satyr” KMPiK, Olsztyn
 1987 – KMPiK, Olsztyn

Wystawy zbiorowe:
1984
 VIII Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, Lidzbark Warmiński
 II Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne, Szczecin
1985
 III Olsztyńska Wystawa Karykatury, Kętrzyn
 IV Olsztyńska Wystawa Karykatury, Olsztyn
 Międzynarodowa Wystawa Rysunku Satyrycznego „Satyrykon”, Legnica
 Międzynarodowa Wystawa Humoru i Satyry, Gabrowo (Bułgaria)
1986
 Międzynarodowa Wystawa „Ochrona Środowiska”, Budapeszt (Węgry)
 Wystawa Rysunku Satyrycznego SSK „Pojezierze”, Olsztyn
 Salon Karykatury, Tokio (Japonia)
 23. Salon Karykatury, Montreal (Kanada)
 Salon Karykatury, Belgrad (dawna Jugosławia)
 Wystawa pokonkursowa, Tarnów
 Wystawa pokonkursowa, Warszawa
1987
 10. Salon Karykatury, Beringer (Belgia)
1988
 25. Salon Karykatury, Montreal (Kanada)
 Galeria „Szpilek”, Warszawa
 11. Salon Karykatury, Beringer (Belgia)
 Konszachty – wystawa pokonkursowa, Gostyń
1989
 Salon MiK, Muzeum karykatury, Warszawa
 Ochrona Środowiska, Suwałki
 150 lat fotografii, Muzeum Karykatury, Warszawa
 Międzynarodowa Wystawa Rysunku Satyrycznego „Satyrykon”, Legnica
 Muzyka – wystawa rysunku satyrycznego, Zielona Góra
 8. Salon Karykatury, Saint Just le Martel (Francja)
 Eurokartoenale (Belgia)
 12. Salon karykatury, Beringer (Belgia)
1990
 22. Umoristi a Marostica, Marostica (Włochy)
 3. Salon Karykatury, Kallithea (Grecja)
 9. Salon Karykatury, Saint Just le Martel (Francja)
1991
 4. Salon Karykatury, Kallithea (Grecja)
 Od konstytucji do konstytucji, Muzeum Karykatury, Warszawa
 14. Salon Karykatury, Beringer (Belgia)
 12. Biennale, Ancona (Włochy)
 Wystawa pokonkursowa, Tarnów
1992
 Wystawa pokonkursowa, Tarnów
 24. Umoristi a Marostica, Marostica (Włochy)
 10. Międzynarodowy Salon Karykatury (Turcja)
1994
 26. Umoristi a Marostica, Marostica (Włochy)
 14. Salon Karykatury, Stambuł (Turcja)
 Targowisko Humoru i Satyry, BWA, Olsztyn
1995
 18. Międzynarodowe Biennale Humoru, Tolentino (Włochy)
 1. Międzynarodowy Salon Karykatury, Haifa (Izrael)
 15. Salon Karykatury, Stambuł (Turcja)
1996
 2. Międzynarodowy Salon Karykatury, Haifa (Izrael)
1997
 3. Międzynarodowy Salon Karykatury, Haifa (Izrael)
 17. Salon Karykatury, Stambuł (Turcja)
1999
 16. Międzynarodowy salon Karykatury (Turcja)
2000
 6. Międzynarodowy Salon Karykatury, Haifa (Izrael)
 32. Umoristi a Marostica, Marostica (Włochy)
 2. Międzynarodowa Wystawa Karykatury „Nowe komunikacje”, Belgrad (dawna Jugosławia)
 Ogólnopolska Wystawa Rysunku Satyrycznego „Kość”, Sochaczew
 Satyrycy ku czci…, Galeria „U Artystów”, Olsztyn
 Jaja z Mikołaja, Galeria „U Artystów”, Olsztyn
2001
 7. Międzynarodowy Salon Karykatury, Haifa (Izrael)
 1 kwietnia dniem satyry, Galeria „U Artystów”, Olsztyn
 Jaka będę... – 13. Ogólnopolski Konkurs Satyryczny, Barciany
2002
 Jaja z Mikołaja – 3. Ogólnopolska Wystawa Rysunku, Galeria „U Artystów”, Olsztyn
2009
 Odkryj swój Wszechświat, Olsztyn – Warszawa
 Jaja z Mikołaja, Galeria „U Artystów”, Olsztyn
2010
 Turystyka w satyrze, Olsztyn – Ryn – Mikołajki – Jedwabno – Olecko

Publikacje 
Wydał dwa tomiki z autorskimi rysunkami:
 Rysunek (2000) (wyd. pryw.)
 Milczenie Wysp Owczych (2002) – wspólnie z olsztyńskim dziennikarzem i literatem Władysławem Katarzyńskim  (wyd. pryw.)

Współautor książki Twarze miasta z dziennikarskimi wywiadami (wyd. Edytor Olsztyn, 2001).
Współautor albumu rocznicowego Wędrówki z tytułem wydanego z okazji 125 lat Gazety Olsztyńskiej (wyd. Edytor Olsztyn, 2003).

Ilustracje książek 
 Elżbieta Mierzyńska, Prosto z życia (1989) (MOK Olsztyn )
 Jerzy Szumski, Kindżał Hasan-beja (1997) (seria Pan Samochodzik i..., wyd. Warmia )
 Jerzy Szumski, Wilczyca z jantaru (1998) (seria Pan Samochodzik i..., wyd. Warmia )
 Jerzy Szumski, Krzyż i podkowa (1998) (seria Pan Samochodzik i..., wyd. Warmia )
 Bogusław Gorczyński, Bajka o dziewczynce znalezionej w kapuście (1998) (wyd. pryw.)
 Jerzy Szumski, Czorsztyn (1999) (seria Pan Samochodzik i..., wyd. Warmia )
 Jerzy Szumski, Niedzica (2000) (seria Pan Samochodzik i..., wyd. Warmia )

Zilustrował (karykatury portretowe) osiem Szopek Noworocznych do tekstów Władysława Katarzyńskiego , które ukazały się na łamach Gazety Olsztyńskiej, i przedstawiały znane postaci z kręgu olsztyńskiej kultury, biznesu i polityki.

Nagrody i odznaczenia 
 Nagroda Prezydenta Olsztyna za działalność na rzecz upowszechnienia kultury (1986, 1989)
 List Gratulacyjny Przewodniczącego Rady Miejskiej Olsztyna z okazji wystawy karykatury portretowej bohaterów Szopki Noworocznej (2001)
 List Gratulacyjny wojewody warmińsko-mazurskiego z okazji publikacji tomiku Milczenie Wysp Owczych (2002)
 Odznaka Ministra Kultury i Sztuki – Zasłużony Działacz Kultury (2004)
 Podziękowanie Prezydenta Olsztyna za dorobek satyryczny i za „Szopkę Noworoczną” publikowana w Gazecie Olsztyńskiej (2004)
 List Gratulacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia oddział w Olsztynie z okazji prezentacji muzyki elektronicznej na antenie Polskiego Radia w Olsztynie (2004)
 Nagroda Prezydenta Olsztyna za wieloletnią pracę artystyczną (2006)
 List Gratulacyjny Prezydenta Olsztyna z okazji premiery projektu muzycznego „Bilet Olsztyn – Chicago” (2014)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 www.andymian.pl
 Leksykon Kultury Warmii i Mazur

Polscy kompozytorzy muzyki rozrywkowej
Polscy keyboardziści
Polscy twórcy i wykonawcy muzyki elektronicznej
Muzycy związani z Olsztynem
Graficy komputerowi
Odznaczeni odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”
Ludzie urodzeni w Mielcu